Льеж — Бастонь — Льеж U23 () — ежегодная шоссейная однодневная велогонка среди велогонщиков до 23-х лет. Гонка проводится под эгидой Международного союза велосипедистов, входит в UCI Europe Tour.

Победители

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 
  
 Льеж — Бастонь — Льеж U23 (memoire-du-cyclisme.eu)
 Льеж — Бастонь — Льеж U23 (cqranking.com)
 Льеж — Бастонь — Льеж U23 (cyclingarchives.com)
Мероприятия, регулярно проводимые с 1986 года
Велогонки в Бельгии